Storoskär kan avse:
Storoskär (Kumlinge, Åland) – en ö i Åland
Storoskär (Föglö, Åland)